Naka bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Naka
 eine Stadt in der Präfektur Tokushima: Naka (Tokushima)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Naka (Hyōgo) (eingemeindet nach Taka (Hyōgo))
 einen Landkreis in der Präfektur Ibaraki: Naka-gun (Ibaraki)
 einen Landkreis in der Präfektur Kanagawa: Naka-gun (Kanagawa)
 einen Landkreis in der Präfektur Shimane: Naka-gun (Shimane)
 einen Landkreis in der Präfektur Tokushima: Naka-gun (Tokushima)
 einen japanischen Fluss: Naka (Fluss)
 einen japanischen Leichten Kreuzer: Naka (Schiff)

Naka ist der Familienname folgender Personen:

 James Naka (* 1984), salomonischer Fußballspieler
 Naka Kansuke (1885–1965), japanischer Schriftsteller
 Kōji Naka (1951–2015), japanischer Schauspieler
 Naka Michiyo (1851–1908), japanischer Historiker
 Natsuko Naka (* 1974), japanische Skeletonpilotin
 Riisa Naka (* 1989), japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Yūji Naka (* 1965), japanischer Videospieldesigner

NA-KA steht für:

 , ISO-3166-2-Code der namibischen Region

NAKA